Mausendorf ist ein Ortsname von

 Mausendorf (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mausendorf (Schalkau), Ortsteil der Stadt Schalkau, Landkreis Sonneberg, Thüringen